Lielahti kan syfta på:

 Lielahti – en vik och stadsdel inom Tammerfors stad, se Lielax, Tammerfors stad
 Lielahti – en by i Pargas stad, Egentliga Finland, se Lielax, Pargas stad